Christophe Héral (1960) – compositore francese
Jean-Baptiste Héral (1822-1911) – politico francese
Jean-François Legendre-Héral (1796-1851) – scultore francese
Max Heral (1926-2003) – sollevatore francese